Onderdistrict in Indonesië
 Batu Putih (Berau), een onderdistrict van het regentschap Berau in de provincie Oost-Kalimantan
 Batu Putih (Timor Tengah Selatan), een onderdistrict van het regentschap Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Batu Putih (Noord-Kolaka), een onderdistrict van het regentschap Noord-Kolaka in de provincie Zuidoost-Celebes
Plaats in Indonesië
 Batu Putih (Pelawan), een plaats in het regentschap Sarolangun in de provincie Jambi
 Batu Putih (Sekotong Tengah), een plaats in het regentschap West-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
 Batu Putih (Taliwang), een plaats in het regentschap Sumbawa Barat in de provincie West-Nusa Tenggara
 Batu Putih (Batu Raja Barat), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra